101 Dalmatinere har flere betydninger:
 101 Dalmatinere − en tegnefilm fra 1961
 101 Dalmatinere (film fra 1996) − en komediefilm fra 1996
 101 Dalmatinere II - Kvik på eventyr I London − en tegnefilm fra 2003
 101 Dalmatinere (tv-serie) − en animeret tv-serie fra Disney vist i 1997-98
 101 Dalmatians: Escape from DeVil Manor − et computerspil fra 1997